

Patronymes 
 Achille Larue (1849-1922), député fédéral de Bellechasse au Québec
 Chi Chi LaRue (né en 1959), réalisateur américain de films pornographiques
 Fabrice Larue (né en 1958),  homme d'affaires français du domaine des médias
  (1944-), chanteuse et actrice américaine (The 5th Dimension)
 Hubert LaRue (1833-1881), écrivain et un médecin canadien 
 Isaac Étienne de Larue (1760-1830), député au Conseil des Cinq-Cents et garde général des archives du royaume de France
 Monique LaRue (née en 1948), écrivaine québécoise 
 Patrice Larue (né en 1950), publicitaire français
 Rodrigue Larue (1913-2000), prêtre catholique, professeur et écrivain québécois 
 Romantha Larue (1998-), haltérophile seychelloise
 Stéphane Larue (1972-), joueur de rugby français
 Stéphane Larue (1983-), écrivain québécois
 Tony Larue (1904-1995), homme politique français
 Xerxes Larue (1996-), coureur cycliste seychellois

Lieu géographique 
 Place Larue est un quartier d'Edmonton dans la province d'Alberta.
 Larue, un ancien restaurant parisien, classé 3 étoiles au Michelin, au 27 rue Royale.
 LaRue (Ohio)

Homonymie de patronyme